Дмитрий Иванович Ан (2 мая 1939, Узбекская ССР, СССР — 20 мая 2018) — советский футболист, нападающий, мастер спорта (1966). Старший брат Михаила Ана.

Биография 
Родился 2 мая 1939 года. Начал играть в сельской команде, затем — в футбольной школе «Пахтакора». Выступал в дубле в линии нападения, в а 1963 году заиграл в основе.

В 1964 году играл в ташкентском «Старте», перешёл в «Политотдел», где стал лидером и капитаном. В команде провёл семь чемпионатов. В сезоне-71 перешел на тренерскую работу в своем клубе. В девяностые годы был заведующим футбольной базы команды «Дустлик» — дважды чемпиона Узбекистана и обладателя Кубка.

Ссылки 
 Дмитрий Ан

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Старт» Ташкент
Игроки ФК «Дустлик»
Мастера спорта СССР